Rozgrywki o Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2022/2023 (Del Monte Coppa Italia) zainaugurowane zostaną 28 grudnia 2022 roku. Składać się one będą z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

W turnieju o Puchar Włoch będzie brać udział osiem najlepszych drużyn po 1 rundzie fazy zasadniczej, która została zakończona po 11. kolejce Serie A1 2022/2023.

Półfinały i finał zostaną rozegrane w dniach 25-26 lutego 2023 roku w Palazzo dello Sport w Rzymie.

Drużyny uczestniczące

Wyniki spotkań

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy 

2023 w piłce siatkowej
Puchar Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
2023 we Włoszech